Bagnères je součást názvu tří francouzských obcí:

 Bagnères-de-Bigorre – obec v departementu Hautes-Pyrénées
 Bagnères-de-Luchon – obec v departementu Haute-Garonne
 Argelès-Bagnères – obec v departementu Hautes-Pyrénées